Lagat ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Lagat (* 1974), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Cosmas Kiplimo Lagat (* 1995), kenianischer Marathonläufer

 Elijah Lagat (* 1966), kenianischer Marathonläufer
 Victor Kipchirchir Lagat (* 1987), kenianischer Marathonläufer
 Lydia Jeruto Lagat (* 2000), kenianische Mittelstreckenläuferin

Lagat ist der Ortsname von:
 Lagat-Jar

Siehe auch:
 Kiplagat
 Langat